Olimpija Ljubljana kan vara:

HDD Olimpija Ljubljana – ishockeyklubb
KK Union Olimpija – basketklubb
NK Olimpija Ljubljana – fotbollsklubb